Pilský mlýn může být:

 Pilský mlýn (Dolní Krupá)
 Pilský mlýn (Dřetovice)
 Pilský mlýn (Mšec)
 Pilský mlýn (Sedlice)
 Pilský mlýn (Zásmuky)
 Pilský mlýn (Zdechovice)